
До́ран — фамилия и топоним:

Фамилия 
  (1916—1917) — английский мотогонщик.
  (род. в XX веке) — ирландско-шотландский кинематографист.
  (1807—1878) — английский писатель и редактор.
  (ок. 1907 — 1950) — ирландский музыкант (волынка).
  (род. 1964) — американская иллюстратор, автор комиксов.
  (род. 1979) — ирландский певец.
  (ок. 1905 — 1927) — американская лётчица.
  (1936—2016) — американский прелат.
  (1949—2017) — британский политик.
 Доран, Энн (1911—2000) — американская актриса кино и телевидения.
Вымышленные
  — персонаж телесериала «Звёздные врата: SG-1».

Топоним 
 Доран — коммуна во Франции.
 Доран — город в Миннесоте, США.

Прочее 
 «Доран» — эскадренный миноносец ВМФ США.

См. также 
 Доуран